Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 90 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 10 серпня. Участь взяли 35 спортсменів з 35 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Дзюдо  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016    
 Олімпійський турнір  на сайті judobase.org 

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016